Versteckte Kamera bezeichnet:

 eine Kamera für heimliche Aufnahmen, siehe Versteckte Kamera
 eine versteckt angebrachte Überwachungskamera
 Versteckte Kamera, eine deutsche Unterhaltungssendung, siehe Die Versteckte Kamera